JAR (bestandsformaat), Java ARchive bestand
 Jar (Oedmoertië), een Russische nederzetting met stedelijk karakter in Oedmoertië
 JAR, Jeugdadviesraad, adviesorgaan in Suriname
 Jar (metrostation), een station van de metro van Oslo